Vasco kan syfta på:

Geografi

Indien 

 Vāsco Da Gāma, ort, Goa, South Goa,

Italien 

 Vasco (ort i Italien), Piemonte, Provincia di Cuneo, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar